Соревнования по фигурному катанию на Зимних Универсиадах проходили с самого первого соревнования в 1960 году, но только в мужском и женском одиночном катании. Первые соревнования в танцах на льду прошли в 1964 году, а в парном катании только в 1966. В 2017 и 2023 годах соревнования в парном катании были отменены. Соревнования по синхронному катанию проходили в 2007, 2009, 2011 и 2019 годах.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Синхронное катание 
Соревнования по синхронному фигурному катанию на Универсиаде 2007 года в Турине проводились в качестве показательного вида спорта.

Ссылки 
 World University Games Figure Skating Medalists
 

Фигурное катание
Фигурное катание на зимних Универсиадах
Списки спортсменов